O Armstrong Dragons é um clube brasileiro de Rugby Union da cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. A agremiação foi fundada no dia 13 de agosto de 2005.

História 
Antes chamado de Potiguar, o Armstrong Dragons foi o primeiro clube do Estado Rio Grande do Norte. Seu fundador, William Laborde, foi um jogador amador de Rugby na França que, após algum tempo morando no Brasil, sentiu saudades do esporte e decidiu implantá-lo no Estado. Junto com alguns iniciantes no esporte foi fundado o Potiguar Rugby Clube.

Os primeiros treinos foram na Praia de Ponta Negra, indo em seguida para um campo de terra no bairro de Ponta Negra. A partir de 2006 os treinos passaram a ser realizados no Campo Poliesportivo da UFRN, onde permanecem acontecendo até hoje.

Desde 2006, o Potiguar Rugby Clube conquistou o privilégio de possuir um time Feminino de Rugby, dado início pela pioneira Maíra Leal, que até hoje capitaneia e preside o Clube.

A dificuldade em encontrar praticantes e patrocínio extinguiu o time feminino já durante o ano de 2009. Nos anos de 2009 e 2010 pouco ou quase nada foi feito para conseguir praticantes para o rugby feminino. Durante a temporada de 2011 as meninas do Potiguar Rugby foram treinadas por Fábio Inamo, jogador veterano e apaixonado pelo esporte e, com força e garra, competimos pela primeira vez no NE7′s.

Entre os anos de 2011 e 2012 aconteceram várias mudanças no time. A maior dessas mudanças foi certamente a formação de um clube exclusivamente feminino. Em 30 de Março de 2012 foi fundado o Potiguar Rugby Clube.

Atualmente, o Potiguar Rugby Clube somente possui equipes femininas. A proposta do Clube é muito simples: criar um clube e um time liderado por mulheres, gerenciado por mulheres e onde cada jogadora ou associada tem direito a expressar a sua opinião. Nosso lema é "jogar pra se divertir, jogar pra competir e jogar para ganhar!".

Com um ano de trabalho árduo e continuidade nos tornamos o primeiro time competitivo de rugby do Rio Grande do Norte. Participamos de todos os campeonatos da modalidade do Nordeste e trouxemos o 3º Lugar no III Circuito Feminino de Rugby do Nordeste.

Títulos 
 2006 - Campeão do Campeonato Nordestino de Rugby XV - Masculino
 2007 - Campeão do Campeonato Nordestino de Rugby XV - Masculino
 2007 - Campeão do Nordeste Seven's de Rugby - Masculino
 2008 - Vice-Campeão do Campeonato Nordestino de Rugby XV - Masculino
 2009 - Vice-Campeão do Nordeste Seven's de Rugby - Masculino
 2010 - Taça de Madeira (Melhor 3º Lugar) da Seven do Spac Lions - Masculino
 2012 - 3º Lugar no III Circuito Feminino de Rugby do Nordeste - Feminino

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa do Brasil de Rugby
 Liga Sul de Rugby
 Campeonato Nordestino de Rugby

Ligações externas 
 Página do Rugby Potiguar

Times de rugby do Rio Grande do Norte